1-й выпуск  Про Сайклинг Челлендж США — шоссейной многодневной велогонки по дорогам штата Колорадо в США. Гонка состояла из 7 этапов (включая пролог) и проводилась с 22 по 28 августа 2011 года в рамках UCI America Tour 2011.  

Победителем гонки стал американский велогонщик Леви Лайфаймер из .

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 8 команд ПроТура. Также были приглашены 4 проконтинентальных команд и 5 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Про Сайклинг Челлендж США 2011 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2011 год в велоспорте
Спорт в США в 2011 году
Август 2011 года